Alessandro I di Russia (1777-1825) – imperatore di Russia dal 1801 alla morte
 Alessandro II di Russia (1818-1881) – imperatore di Russia e duca di Finlandia dal 1855 alla morte
 Alessandro III di Russia (1845-1894) – imperatore di Russia dal 1881 alla morte
 Aleksandr Aleksandrovič Romanov

Pagine correlate 
 Alessandra di Russia